

Nom de famille
 Bob Brett (1953-2021), entraîneur de tennis australien.
 George Brett (né en 1953), joueur américain de baseball.
 Jeremy Brett (1933-1995), acteur britannique.
 Jodie Brett (1996-), footballeuse britannique.
 John Brett (1831-1902), peintre britannique.
 Ken Brett (1948-2003), joueur de baseball américain.
 Laurent Brett, réalisateur français de génériques.
 Lily Brett, (née en 1946), écrivaine australienne d'origine germano-polonaise.
 Martin Brett (1920-2002), écrivain de roman policier et de roman noir.
 Michael Brett (1921 ou 1928, selon les sources-2000), écrivain américain de roman policier.
 Peter V. Brett (né en 1976), auteur américain de fantasy.
 Philippe Brett (né en 1959), garde du corps et agent d'influence français.
 
 Ryan Brett (né en 1991), joueur de baseball américain.
 Simon Brett (né en 1945), auteur britannique de romans policiers.
 Stephen Brett (né en 1985), joueur de rugby néo-zélandais.

Prénom
 Brett est également un prénom porté par de nombreuses personnalités anglo-saxonnes. Il est fêté le 25 janvier, en l'honneur de .

Pseudonyme
 Brett est un pseudonyme utilisé en tant que scénariste de bande dessinée par le journaliste et éditeur français Didier Christmann (né en 1952).
 BRETT est le nom d'artiste du peintre abstrait lyrique Christian Vanhee (né en 1956).

Notes et références

Articles connexes 
 
 

Homonymie de patronyme